Questa è una lista completa di giocatori di hockey su ghiaccio che hanno giocato per i New Jersey Devils nella National Hockey League (NHL). La lista include giocatori che hanno giocato almeno una partita o nella stagione regolare o nei playoff della Stanley Cup. 264 giocatori diversi hanno giocato con i Devils, 12 giocatori hanno giocato per multipli lassi di tempo. I Devils hanno vinto la Stanley Cup tre volte con 54 giocatori diversi su quelle squadre specifiche. Solo cinque giocatori sono stati con i Devils per tutti i tre campionati, e 11 hanno vinto la Stanley Cup con i Devils due volte.

Questa lista non include informazioni dai Kansas City Scouts e i Colorado Rockies. La colonna "stagione" lista il primo anno della stagione della prima partita del giocatore e l'ultimo anno della stagione dell'ultima partita del giocatore. Tutti i giocatori che hanno vinto la Stanley Cup con i Devils hanno uno sfondo azzurro. Tutti i giocatori che giocano attualmente per i Devils sono in grassetto. Le statistiche sono corrette dall'8 giugno 2007, dopo la fine della stagione 2006-07.

Portieri 

Legenda
 Naz - Nazionalità
 PG - Partite Giocate
 V - Vittorie
 S - Sconfitte
 P - Pareggi*
 OTL - Overtime losses (Sconfitte nei tempi supplementari))**
 SO - Shutout
 GAA - Goals against average
 SV% - Save percentage

Note:
*Pareggi non sono possibili di più.
**OTL vuol dire una sconfitta nell'overtime e nello shootout.

Giocatori di movimento 

Legenda
 Naz - Nazionalità
 Pos - Posizione
 D - Difensore
 AS - Ala Sinistra
 AD - Ala Destra
 C - Centro
 G - Goal
 A - Assist
 Pti - Punti
 MP - Minuti di Penalità

Bibliografia